Lugny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lugny (Aisne) im Département Aisne
 Lugny (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Lugny-Bourbonnais im Département Cher
 Lugny-Champagne im Département Cher
 Lugny-lès-Charolles im Département Saône-et-Loire